Hainbach heißen folgende geographischen Objekte:

Orte, Gemeindeteile:
 Hainbach (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hainbach (Gemünden), Ortsteil der Gemeinde Gemünden (Felda), Vogelsbergkreis, Hessen
 Hainbach (Hollfeld), Gemeindeteil der Stadt Hollfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hainbach (Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf), Ortschaft der Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Hainbach (Gemeinde Aurach), Katastralgemeinde von Aurach am Hongar, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hainbach (Gemeinde Hartkirchen), Ortschaft von Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Hainbach (Gemeinde Niederthalheim), Ortschaft von Niederthalheim, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hainbach (Gemeinde Wolfern), Ort bei Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Hainbach (Gemeinde Nußdorf), Ortschaft von Nußdorf am Haunsberg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Gewässer:
 Hainbach (Aschbach), linker Zufluss des Aschbachs (zur Tauber) vor Schönbühl, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Hainbach (Baunach), rechter Zufluss der Baunach vor Neuses, Gemeinde Bundorf, Landkreis Haßberge, Bayern 
 Hainbach (Briedelerbach), rechter Zufluss des Briedelerbachs (zur Mosel) vor Briedel, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Hainbach (Diemel), linker Zufluss der Diemel bei Helmarshausen, Stadt Bad Karlshafen, Landkreis Kassel, Hessen
 Hainbach (Eisenbach), linker Zufluss des Eisenbachs (zum Eisenbach) nahe Haintchen, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Hainbach (Gollach), linker Zufluss der Gollach in Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Hainbach (Katzbach), linker Zufluss des Katzbachs (zum Kraichbach) vor Odenheim, Stadt Östringen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Hainbach (Kettenbach), Zufluss des österreichisch-tschechischen Grenzflusses Kettenbach bei Zulissen, Markt Rainbach im Mühlkreis, Oberösterreich
 Hainbach (Main), linker Zufluss des Mains nach der kreisfreien Stadt Offenbach, Hessen
 Hainbach (Mank), rechter Zufluss zur Mank bei St. Leonhard am Forst, Niederösterreich
 Hainbach (Mauerbach), linker Zufluss des Mauerbachs (zur Wien) in Wien
 Hainbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars in Esslingen am Neckar, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Hainbach (Röthenbach), rechter Zufluss des Röthenbachs (zur Haidenaab) gegenüber Röthenbach, Markt Kohlberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hainbach (Schwemmbach), linker Zufluss des Schwemmbachs bei Teichstätt, Gemeinde Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hainbach (Solmsbach), rechter Zufluss des Solmsbachs in Bonbaden, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Hainbach (Usa), rechter Zufluss der Usa bei Ober-Mörlen, Wetteraukreis, Hessen
 Hainbach (Woogbach), rechter Zufluss des Woogbachs (Seitenarm des Speyerbachs) in Dudenhofen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz

Hainbach bezeichnet außerdem:
 Hainbach (Komponist), deutscher Komponist experimenteller elektronischer Musik und YouTuber

Siehe auch:
 Haimbach
 Hainenbach, linker Zufluss des Sägbachs (zur Jagst) bei Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heinbach
 Hinterhainbach
 Vorderhainbach